Hard Candy – amerykański dreszczowiec filmowy z 2005 roku
 Hard Candy – album muzyczny Madonny z 2008 roku